Raimund est un prénom masculin allemand apparenté au prénom  et pouvant désigner :

Prénom
Raimund Abraham (1933-2010), architecte américano-autrichien
Raimund Baumschlager (né en 1959), pilote de rallyes autrichien
 (né en 1947), bobbeur est-allemand
Raimund Girke (1930-2002), artiste peintre allemand
Raimund Harmstorf (1939-1998), acteur allemand
 (1927-2018), bariton britannique
Raimund Hoghe (1949-2021), danseur et chorégraphe allemand
Raimund Krauth (1952-2012), joueur allemand de football
Raimund Krumme, animateur allemand
 (1882-1942), compositeur et chef d'orchestre estonien
 (1869-c. 1958), économiste et auteur allemand
, lugeur olympique italien
 (né en 1986), joueur néerlandais de football
Raimund Schelcher (1910-1972), acteur allemand
Raimund von Stillfried (1839-1911), photographe autrichien
Raimund Wallisch (né en 1969), acteur autrichien
Raimund Anton Wolf (1865-1924), peintre et graveur autrichien

Voir aussi
Ferdinand Raimund (1790-1836), acteur et poète autrichien
Raimundtheater, théâtre autrichien de Vienne

Référence

Homonymie de prénom
Prénom albanais